Mi4, Mi-4, Mi 4 peut faire référence à:

 Mil Mi-4, un hélicoptère polyvalent soviétique
 Mission impossible : Protocole Fantôme, un film tourné en 2011
 MI4, la section  du renseignement militaire britannique
 4eme district du congrès du Michigan
 Mi 4 un smartphone de la marque chinoise Xiaomi Tech